Bis pode ser:

 Bis (concerto) - prática de exigir o retorno de um artista após o final de sua apresentação.
 Bis - prefixo matemático.
 Bank for International Settlements (BIS) - Banco de Compensações Internacionais
 Bis (canal de televisão) - canal de televisão por assinatura, substituto do Multishow HD
 Bis (álbum) - álbum de regravações acústicas da banda 14 Bis
 BiS - grupo idol japonês

Desambiguação